Priem est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Cees Priem (né en 1950), un coureur cycliste néerlandais
 Fernand Priem (1857-1919), un paléontologue, ichtyologiste et herpétologue français
 Hector Priem (fl. 1901-1909), un entraîneur belge